Меркава, «Меркава» (івр. מרכבה‎, колісниця) — ізраїльський основний бойовий танк, єдиним оператором якого є Армія оборони Ізраїлю. 
 Меркава (кабала), Меркава (Меркаба; івр. מֶרְכָּבָה, «колісниця») — термін використовується в баченні пророка Єзекиїля.